Щ-202 — советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка времён Второй мировой войны, принадлежит к серии V-бис проекта Щ — «Щука». При постройке лодка получила имя «Сельдь».

История строительства 
Лодка была заложена 3 сентября 1933 года на заводе № 194 имени А. Марти «Судомех» в Ленинграде, заводской номер 184/10, в 1934 году в виде восьми секций доставлена на Завод № 200 «имени 61 коммунара» в Николаеве для сборки и достройки, спущена на воду 25 мая 1934 года, 3 сентября 1935 года вступила в строй и вошла в состав Черноморского флота.

История службы 
На 22 июня 1941 года «Сельдь» входила в состав Отдельного учебного дивизиона и находилась в Феодосии, где принимала участие в испытании торпед.

В годы войны Щ-202 совершила 10 боевых походов и произвела 6 торпедных атак с выпуском 15 торпед. 8 мая 1944 года торпедами потоплен болгарский лихтер «Elbe-5» (1200 брт).

17 февраля 1956 года субмарина окончательно выведена из боевого состава ВМФ, разоружена и переформирована в учебно-тренировочную станцию «УТС-11».

16 июля 1957 года исключена из списков плавсредств ВМФ, и после переоборудования в мишень передана спецполигону ВВС ВМФ на Каспийском море

Командиры лодки 
 1 октября 1936 — сентябрь 1938 — М. А. Бибеев
 июнь 1941 — февраль 1942 — В. Х. Козюберда
 28 августа 1942 — 16 апреля 1944 — А. П. Касаткин
 16 апреля 1944 — 9 мая 1945 — М. В. Леонов

Ссылки 
 Великая Отечественная под водой// Щ-202 
 www.deepstorm.ru// Щ-202 
 flot.sevastopol.info// Щ-202

Литература 
 

Подводные лодки серии V-бис